«Аль-Нахда» — саудовский футбольный клуб из города Эль-Хубар, выступающий в Первом дивизионе Саудовской Аравии по футболу. Основан в 1950 году.

История 
«Аль-Нахда» выступала в Саудовской лиге со второго сезона после её основания в 1976 году. Вплоть до 1990 года она финишировала в чемпионате неизменно во второй половине турнирной таблицы, но не вылетала из лиги. По итогам сезона 1989/90 «Аль-Нахда» заняла предпоследнее место в Саудовской лиге и покинула её. На протяжении следующих четырёх лет клуб дважды поднимался в Саудовскую лигу и дважды возвращался в Первый дивизион. В 1999 году «Аль-Нахда» и вовсе стала последней в Первом дивизионе и опустилась во Второй дивизион.

В 2000-х годах «Аль-Нахда» лишь однажды выходила в Первый дивизион, но сразу же вылетела из него. В 2011 году команда вновь завоевало место во второй по значимости саудовской футбольной лиге, а спустя два года вышла в Про-лигу. Для этого ей понадобилось сыграть в дополнительном турнире, так как три команды поделили второе место по итогам чемпионата 2012/13, а путёвка наверх была лишь одна. «Аль-Нахда» в первом мачте сыграла вничью с «Эр-Риядом», а затем обыграла со счётом 2:0 «Аль-Халидж». Судьба команды определялась в очном противостоянии её соперников, в котором «Аль-Нахду» устраивал любой результат кроме победы «Эр-Рияда» с разницей более чем в один мяч, что в результате и произошло.

В Про-лиге 2013/14 «Аль-Нахда» играла роль главного аутсайдера турнира, сумев одержать первую победу лишь в 18-м туре. В сезоне 2014/15 «Аль-Нахда» до последнего тура претендовала на повышение в классе, но в сверхважной игре с «Аль-Вахдой» в предпоследнем туре была разгромлена в гостях 1:4, оказавшись в меньшинстве в середине первого тайма. По итогам следующего чемпионата «Аль-Нахда» и вовсе должна была вылететь во Второй дивизион, но из-за скандала с договорными матчами вокруг клуба «Аль-Муджаззаль» осталась в Первом дивизионе.

История выступлений

Примечания 

Футбольные клубы Саудовской Аравии